NÖLB ist die Abkürzung für:

 Niederösterreichische Landesbahnen
 Niederösterreichische Landesbibliothek

Abkürzung